Miejscowości w USA:
 Burdett – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Burdett – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler

Osoby:
 John Burdett